Села:
 Великі Будища — Полтавська область, Гадяцький район
 Великі Будища — Полтавська область, Диканський район

Див. також 
 Малі Будища